Westmorland o Westmoreland puede hacer referencia a:

Topónimos

Australia
Condado de Westmoreland (Nueva Gales del Sur)

Canadá
Condado de Westmorland (Nuevo Brunswick)
Parroquia de Westmorland (Nuevo Brunswick)

Jamaica
Parroquia de Westmoreland

Nueva Zelanda
Westmorland (Nueva Zelanda), distrito de Christchurch

Reino Unido
 Condado de Westmorland (Inglaterra)

Estados Unidos
 Westmorland (California), or Westmoreland
 Westmoreland (Kansas)
 Westmoreland (Nuevo Hampshire)
 Westmoreland (Nueva York)
 Westmoreland (Queens)
 Westmoreland (Tennessee)
 Westmoreland (Virginia Occidental)
 Condado de Westmoreland (Pensilvania)
 Condado de Westmoreland (Virginia)
 Estado de Westmoreland (propuesta fallida de 1784)

Distritos electorales 
Westmorland (distrito electoral), distrito electoral federal en Nuevo Brunswick, Canadá
Westmorland (distrito electoral provincial), antiguo distrito electoral provincial en Nuevo Brunswick, Canadá
Westmorland y Lonsdale (circunscripción del Parlamento del Reino Unido)
Westmoreland (Bath), barrio electoral en Bath, Inglaterra

Instituciones
Westmoreland County Community College, Pensilvania
Westmoreland Museum of American Art, Greensburg, Pensilvania

Otros usos
Westmorland (navío), barco corsario británico
Westmoreland (vagón), vagón privado de Henry Clay Frick
The Westmorland Gazette, periódico local con sede en Kendal, Inglaterra
Westmoreland Glass Company, empresa que produjo vidrio artístico coleccionable
Westmoreland Mall, cerca de Pittsburgh, Pensilvania
Conde de Westmorland, título nobiliario de Inglaterra
Westmoreland station (DART), estación de tren ligero en Dallas, Texas

Apellido 
Andrew Westmoreland, presidente de la Universidad de Samford en Birmingham, Alabama
Keith Westmoreland, político estadounidense
Lynn Westmoreland, miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de Georgia
William Westmoreland, General del ejército de los Estados Unidos

En la ficción
Charles Westmoreland, personaje de "Prison Break"

Véase también 
 Moreland

Referencias